Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 2000 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 26 juin au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Kimberly Po et Donald Johnson battent Kim Clijsters et Lleyton Hewitt en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours 

|-
|1|| Rennae Stubbs Todd Woodbridge||align=center||| Paola Suárez Dušan Vemić
|-
|2|| Lisa Raymond Paul Haarhuis||align=center||| Elena Likhovtseva Mark Knowles (10)
|-
|3|| Nicole Arendt Ellis Ferreira||align=center||| Gisela Riera-Roura Juan-Ignacio Carrasco
|-
|4|| Anna Kournikova Jonas Björkman||align=center||| Catherine Barclay Wayne Arthurs
|-
|5|| Amanda Coetzer Rick Leach||align=center|1/4 de finale|| Anke Huber Joshua Eagle
|-
|6|| Manon Bollegraf John-Laffnie de Jager||align=center|1/4 de finale|| Barbara Schett Nicolás Lapentti
|-
|7|| Katarina Srebotnik Piet Norval||align=center||| Janette Husárová Petr Pála
|-
|8||style=background-color:#CCCCFF| Kimberly Po Donald Johnson||align=center|Victoire'''|| Kim Clijsters Lleyton Hewitt
|}

|-
|10|| Elena Likhovtseva Mark Knowles||align=center|1/4 de finale|| Kimberly Po Donald Johnson (8)
|-
|11|| Cara Black Wayne Black||align=center||| Anke Huber Joshua Eagle
|-
|12|| Mariaan de Swardt David Adams||align=center||| Manon Bollegraf John-Laffnie de Jager (6)
|-
|13|| Åsa Svensson Nicklas Kulti||align=center||| Dominique Monami Tom Vanhoudt
|-
|14|| Caroline Vis Daniel Orsanic||align=center||| Kim Clijsters Lleyton Hewitt
|-
|15|| Laura Montalvo Martín García||align=center||| Barbara Schett Nicolás Lapentti
|-
|16|| Patricia Tarabini Brian MacPhie||align=center||| Tina Križan Cyril Suk
|}

|-
|1|| Jennifer Capriati Xavier Malisse||align=center||| Anke Huber Joshua Eagle
|-
|2|| Louise Latimer Jeff Coetzee||align=center||| Virginia Ruano Pascual Jairo Velasco Jr
|-
|3|| Julie Pullin Barry Cowan||align=center||| Mariaan de Swardt David Adams (12)
|-
|4|| Martina Navrátilová Mahesh Bhupathi||align=center||| Miriam Oremans Jan Siemerink
|-
|5|| Samantha Smith Kyle Spencer||align=center||| Elena Likhovtseva Mark Knowles (10)
|}

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2000
Wimbledon Double mixte
Wimbledon Double mixte
Tennis en Angleterre en 2000
Tennis en juin 2000
Tennis en juillet 2000